265 км — название нескольких железнодорожных остановочных платформ:

 265 км — платформа Северной железной дороги (Ярославская область). Код 314754
 265 км — платформа Юго-Восточной железной дороги (Липецкая область). Код 592510

 265 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 713312
 265 км, РАЗЪЕЗД 265 КМ — станция, Казахстанская железная дорога. Код 660810
 265 км — разъезд, Горьковская железная дорога (Чувашская Республика). Код 248016
 265 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 067621
 265 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Херсонская область). Код 416918
 265 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 053277
 265 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 815840